12295 Tasso — asteroide
Tasso (Córsega do Sul)
Tasso (culinária) — carne de porco curada, típica da culinária cajun

Desambiguações de topônimos